Caeruleomyces är ett släkte av svampar. Caeruleomyces ingår i ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Caeruleomyces